

Sigle 
 RCA – acronimo di Radio Corporation of America, compagnia di elettronica oggi di proprietà di Sony e Thomson
 RCA – sigla di Raja Club Athletic, società polisportiva marocchina di Casablanca

Acronimi 
 RCA – acronimo di Recycled Concrete Aggregate, inerte ottenuto da calcestruzzo riciclato
 RCA – acronimo di responsabilità civile autoveicoli, assicurazione per veicoli a motore a risarcimento di danni da questi provocati
 RCA - Root cause analysis

Codici 
 RCA – codice identificativo dell'NDB e del DVOR/DME di Reggio Calabria, radioassistenze per la navigazione aerea
 RCA – codice indeterminato ISO della Repubblica Centrafricana

Altro 
 RCA – abbreviativo di "Reverenda Camera apostolica"
 RCA – tipo connettore per segnale elettrico di tipo audio o video progettato da RCA negli anni quaranta del XX secolo